Tipsport Arena – impianto sportivo di Praga
 Tipsport Arena – impianto sportivo di Liberec